Andacollo, localitat de l'Argentina;
 Andacollo, localitat de Xile.